Den Namen Almonte tragen:

Orte:
 eine Stadt in Spanien in der Provinz Huelva, siehe Almonte
 eine ehemalige Stadt in Kanada in der Provinz Ontario, siehe Almonte (Ontario)
 einen Ort in den Vereinigten Staaten, siehe Almonte (Kalifornien)
 eine Gemeinde in Chile, siehe Pozo Almonte

Flüsse:
 ein Fluss in Spanien, siehe Almonte (Tajo)

Personen:
 Edwin Almonte (* 1976), US-amerikanischer Baseball-Spieler
 Juan Almonte (1804–1869), mexikanischer General und Staatsmann